Кампе́че () — муниципалитет в Мексике, штат Кампече, с административным центром в столице штата, городе Сан-Франсиско-де-Кампече. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название происходит от майяского: Can Pech, что можно перевести как место змей и клещей.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 5,6 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Лос-Тласкальтекас находится на высоте 154 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Кампече: на севере с Тенабо, на востоке с Хопельченом, на юге с Чампотоном, и на западе с Сейбаплаей, а также на западе берега муниципалитета омываются водами Мексиканского залива.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 1 января 1916 года. По данным 2020 года в его состав входит 200 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 8,2 %;
 промышленность и строительство — 22,2 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 68,2 %;
 безработные — 1,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,3 %;
 водоснабжение: 82,9 %;
 водоотведение: 98,2 %.

В муниципалитете расположен .

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Кампече
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Кампече